Футбольный клуб «Шальке 04» дебютировал в розыгрышах европейских клубных турниров в 1958 году. В 1997 году клуб из Гельзенкирхена выиграл Кубок УЕФА, а сезоне 2010/11 добился лучшего результата в Лиге чемпионов УЕФА — выхода в полуфинал.

Статистика выступлений в еврокубках

По турнирам

По месту проведения

Достижения и рекорды 

 Количество выступлений в еврокубках — 28, в том числе:
 Кубок чемпионов УЕФА/Лига чемпионов УЕФА — 10
 Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА — 14
 Кубок обладателей кубков УЕФА — 2
 Кубок Интертото — 2
 Наивысшие достижения:
 Лига чемпионов УЕФА — полуфинал (2010/11)
 Кубок УЕФА — победа (1996/97)
 Кубок обладателей кубков УЕФА — полуфинал (1969/70)
 Кубок Интертото —  победа (2003, 2004)
 Самая крупная победа — 5:0,  «Вардар», Кубок Интертото 2004.
 Самое крупное поражение — 0:7,  «Манчестер Сити», Лига чемпионов 2018/19.

По количеству матчей 
 Это список игроков с наибольшим количеством матчей за клуб в еврокубках.

По количеству голов 
 Это список игроков с наибольшим количеством голов за клуб в еврокубках.

Результаты против клубов разных стран

Матчи

1958—2000

2001—2010

2010—2019

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Все матчи и голы в еврокубках на официальном сайте «Шальке 04»  
 «Шальке 04» на UEFA.com 

ФК «Шальке 04»
Футбольные клубы в еврокубках